Patrick Müller (voetballer), voormalig Zwitsers voetballer.
 Patrick Müller (wielrenner), Zwitsers wielrenner